Janolidae är en familj av snäckor. Janolidae ingår i ordningen nakensnäckor, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Janolidae 7 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nakensnäckor
Janolidae